Niemcy:
 Seck – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Osoby:
 Anke Seck – niemiecka kajakarka
 Idrissa Seck – senegalski polityk

Inne:
 Seck – herb szlachecki